India
Lilong – città del distretto di Imphal Ovest, Manipur
Lilong – città del distretto di Thoubal, Manipur